Wilsdorf est un patronyme porté par plusieurs personnalités.

Personnalités 

 Anne Wilsdorf (née en 1954), auteure-illustratrice en littérature jeunesse ;
 Christian Wilsdorf (1926-2019), archiviste et historien français ;
 Doris Kuhlmann-Wilsdorf (1922-2010), métallurgiste allemande.
 Hans Wilsdorf (1881-1960), dirigeant d'entreprise allemand, créateur de la marque de montres Rolex ;
 Isabelle Wilsdorf (née en 1956), scénariste et dessinatrice de bande dessinée, auteur de la série Jojo & Paco.

Noms dérivés 
 Fondation Hans Wilsdorf, fondation privée de droit suisse, propriétaire groupe d'horlogerie Rolex.
 Pont Hans-Wilsdorf, pont routier sur l'Arve, dans le canton de Genève, en Suisse.

Personnages de fiction 
 Le lieutenant de vaisseau Willsdorff dit le « Crabe-Tambour » et son frère sont des personnages de fiction du roman Le Crabe-tambour, du film qui en est adapté et de La 317e Section, tous de Pierre Schoendoerffer.